Lisboa peut désigner :

Toponyme 

 Lisboa, traduction portugaise de Lisbonne, capitale du Portugal ;

Autres 
 Lisboa (VR - Vinho Regional), Denominação de Origem Controlada, Dénomination d'origine contrôlée ou DOC pour un vin portugais dont le terroir viticole s'étend sur toute l'Estremadura.

Titre 

 Lisboa, album du groupe portugais Madredeus de 1992.
 Lisboa film d'Antonio Hernández sorti en 1999.

Voir aussi